Blodssystrar kan syfta på:

 Blodssystrar (1997) – en barn- och ungdomsroman av Celia Rees från 1997
 Blodssystrar (2014) – en roman av Katerina Janouch från 2014
 Blodssystrar (film) – en dokumentärfilm av Malin Andersson från 2015